Vestfronten betegner primært Tysklands vestlige fronter mod især Frankrig og England under 2. verdenskrig og mod Frankrig under 1. verdenskrig. I begge krige var spredningen af kræfterne på to fronter medvirkende til Tysklands nederlag. I 1. verdenskrig var kampene på vestfronten meget voldsomme, hvilket er beskrevet i Erich Maria Remarques bog Intet nyt fra Vestfronten.

 Slag i 1. verdenskrig:
 Slaget ved Somme
 Slaget ved Verdun
 Slag i 2. verdenskrig:
 Slaget om Frankrig
 Luftslaget om England
 Operation Overlord, der indledes med D-dag (invasionen i Normandiet)
 Operation Dragoon – invasionen i Sydfrankrig
 Operation Market Garden
 Slaget ved Schelde
 Slaget i Ardennerne
 De vestallieredes invasion af Tyskland

Se også 
 Østfronten

1. verdenskrig
2. verdenskrig
Slag under 1. verdenskrig
Slag under 2. verdenskrig